Sezon 2006]/2007 był 15. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Rabotniczki Skopje. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Pobeda Prilep.

Tabela końcowa

Król strzelców 
26 goli – Boban Janczewski (Siłeks Kratowo/FK Renowa)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Macedonii
2007 w Macedonii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej